Florack ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Florack-Kröll (* 1937), deutsche Kunsthistorikerin 
 Martin Florack (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler
 Ruth Florack (* 1960), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin